Симсон () — фамилия.

Известные носители 
 Симсон, Андрей (Андрис Генрих) — русский капитан 1-го ранга.
  (1872—1932) — акушер британской королевской семьи, член Королевской коллегии врачей (с 1926), сооснователь Королевской коллегии акушеров и гинекологов.
  (1767—1848) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1806—1818).
 Симсон, Кадри (род. 1977) — эстонский политик.
  (род. 1953) — канадский политик, член Палаты общин Канады (2008—2011).
  (род. 1970) — британский метатель ядра, чемпион Любительской атлетической ассоциации (1993, 1996) и Игр Содружества (1994).
  (1912—1993) — немецкий и американский искусствовед, профессор Чикагского университета (с 1951), член Американской академии искусств и наук (с 1973).
 Симсон, Роберт (1687—1768) — шотландский математик, доктор медицины, профессор математики в Глазговском университете.
  (1780—1857) — американский филантроп, основатель больницы «Маунт-Синай».
  (1798/1799-1847) — британский художник, чьи работы входят в частности в собрания Музея Виктории и Альберта и Шотландской национальной галереи.
 

 Составные фамилии
  (1876—1947) — британский военный моряк, командующий британской флотилией в битве на озере Танганьика, брат Теодора Спайсера-Симсона.
  (1871—1959) — британский художник и медальер, чьи работы входят в частности в собрание лондонской Национальной портретной галереи, брат Джеффри Спайсера-Симсона.
  (1872—1944) — британский композитор.
 Хохлов-Симсон, Сергей (род. 1972) — эстонский футболист и футбольный тренер.

См. также